USS Kirk (DE/FF-1087) war ein Geleitzerstörer, am 1. Juli 1975 umklassifiert zur Fregatte  der Knox-Klasse. Sie stand von 1972 bis 1993 im Dienst bei der United States Navy. Das Schiff war benannt nach Admiral Alan G. Kirk (* 1888; † 1963), der im Zweiten Weltkrieg für die Versorgung der amerikanischen Truppen auf dem europäischen Kriegsschauplatz zuständig war.

Geschichte 
Die Kirk wurde am 4. Dezember 1970 bei Avondale Shipyards in New Orleans, Louisiana auf Kiel gelegt. Der Stapellauf erfolgte am 25. September 1971, die Indienststellung bei der Navy am 9. September 1972. Das Schiff wurde in der Pazifikflotte eingesetzt, der Heimathafen war Long Beach, Kalifornien. 1975 war die Kirk an der Evakuierung Saigons beteiligt.

Am 6. August 1993 wurde die Fregatte außer Dienst gestellt, sie verblieb noch bis zum 11. Januar 1995 im Schiffsregister der Navy. Am Tag ihrer Außerdienststellung wurde das Schiff an Taiwan verpachtet, wo es als Fen Yang (FF-934) der Marine der Republik China in Dienst gestellt wurde. Taiwan erwarb das Schiff am 29. September 1999 vollständig und setzt es bis heute ein.

Weblinks 

USS Kirk Reunion Association (engl.)
Fotos der Kirk bei navsource.org (engl.)

Knox-Klasse
Avondale Shipyard